TAF hace referencia a:
a Terminal Aerodrome Forecast (TAF), un pronóstico del tiempo meteorológico que va a hacer en un aeropuerto; 
la empresa Transporte Aéreo Fortaleza conocida como TAF Linhas Aéreas; 
a Taf, vigésimo segunda letra del alfabeto hebreo; o
 Tren Automotor FIAT (TAF), nombre de la serie 595 de Renfe.